Леви́цкий — фамилия и топоним, женский вариант .

Фамилия 
 Левицкие () — дворянский род.

А 
 
 
 Левицкий, Анатолий Николаевич (1903—1942) — французский антрополог.
 Левицкий, Анатоль (1841—1899) — польский историк, педагог.
 
 
 Левицкий, Антоний (1815—1882) — австрийский железнодорожный инженер.
 Левицкий, Артур Станиславович (род. 1985) — белорусский футболист.

Б-Г 
 Левицкий, Борис Васильевич (1915—1984) — деятель украинского национализма, журналист, политолог и политик.
 Левицкий, Вадим Петрович (1879—1959) — украинский актёр и режиссёр.
 Левицкий, Василий Иосифович (1917—1990) — Герой Советского Союза.
 Левицкий, Венедикт (1783—1851) — священник, просветитель, общественный деятель, член Головной руськой рады, ректор Львовского университета.
 Левицкий, Виктор Сергеевич (1982) — украинский философ, экономист.
 Левицкий, Вячеслав Александрович (1867—1936) — гигиенист и организатор санитарного дела.
 Левицкий, Георгий Леонидович (1917—1965) — полный кавалер ордена Славы.

Д-Е 
 Левицкий, Давид Иванович (1912—1994) — Герой Советского Союза.
 Левицкий, Денис Аркадьевич (род. 1997) — белорусский футболист.
 
 Левицкий, Евгений Фёдорович (род. 1943) — учёный-медик.

И 
 
 Иларион Левицкий (? — 1731) — церковный и просветительский деятель, философ, богослов, педагог.
 Левицкий, Иоанникий (в монашестве Иоанн; 1857—1923) — деятель обновленчества, епископ Кубанский и Краснодарский.
 Левицкий, Иоахим — доктор медицины.
 Левицкий, Иосиф Васильевич (1801—1860) — украинский поэт, критик, греко-католический священник.

К 
 Левицкий, Казимир Васильевич (1835—1890) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878.
 Левицкий, Константин Антонович (1859—1941) — украинский политический деятель.

Л-М 
 
  (1840—1907) — австрийско-немецкий инженер-машиностроитель.
 Левицкий, Леопольд Иванович (1906—1973) — украинский график и живописец.
 Левицкий, Максим Анатольевич (род. 1972) — украинский футболист.
 Левицкий, Мирон Николаевич (1913—1993) — украинский писатель-прозаик, художник, график.
 
 Левицкий, Модест Филиппович (1866—1932) — украинский писатель, деятель культуры, педагог, врач и дипломат.

Н-О 
 
 Левицкий, Олег Дмитриевич (1909—1961) — советский геолог.
 Левицкий, Орест Иванович (1848—1922) — украинский историк, этнограф, писатель.

П-Т 
 
 Левицкий, Памфил Андреевич (1858—1922) — Парфений, архиепископ Тульский и Белёвский.
 Левицкий, Пётр Адамович (1908—1977) — советский партийный и государственный деятель.
 Платон Левицкий (ум. 1749) — архимандрит Назарета-Богородичного монастыря РПЦ в Нежине, ректор МДА.
 Левицкий, Рафаил Сергеевич (1844—1930) — русский художник-живописец, личный фотограф Николая II и императорской семьи.
 
  (1890—1962) — украинский пластовый и общественный деятель.
 
 Левицкий, Тадеуш (1906—1992) — польский востоковед.
 Левицкий, Тимофей Яковлевич (1913—1945) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Левицкий, Фёдор Васильевич (1858—1933) — актёр.
 Левицкий, Феодосий Нестерович (1791—1845) — священник Свято-Никольской церкви в городе Балте.

Э-Я 
 
 Левицкий, Юзеф (1934—2021) — польский пловец, участник Олимпийских игр (1952).
 
 Левицкий, Яаков (1904—1956) — израильский математик.
 Левицкий, Ян (1795—1871) — польский живописец.

Составные фамилии 
 Рогаль-Левицкий, Дмитрий Романович (1898—1962) — советский композитор, педагог и музыковед, мастер оркестровки.

Топоним 
 Левицкий — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.

См. также 
 Левицкая
 Левицки
 Левицка
 Левитский
 Левитская

Примечания